Sloten (gemeente Noord-Holland)
 Sloten (Friesland)